Mesías ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Carlos Mesías (1933–2002), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Mesías (1926–2007), chilenischer Pianist und Dirigent